Sezon (1977/1978) był 75. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Vasas SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył László Fazekas, który w barwach klubu Újpesti Dózsa SC strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej